Dougherty ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dougherty (1850–1915), amerikanischer Politiker
 Charles F. Dougherty (* 1937), amerikanischer Politiker
 Denis Joseph Dougherty (1865–1951), Erzbischof von Philadelphia und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
Dennis A. Dougherty (* 1952), US-amerikanischer Chemiker
 Eddie Dougherty (1915–1994), amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 James Dougherty (1921–2005), erster Ehemann von Marilyn Monroe

 Joseph Patrick Dougherty (1905–1970), US-amerikanischer Bischof
 Marian Dougherty (* 1984), US-amerikanische Fußballspielerin
 Marion Dougherty (1923–2011), amerikanische Casting-Direktorin
 Meggie Dougherty Howard (* 1995), US-amerikanische Fußballspielerin
 Michael Dougherty (* 1974), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Michael V. Dougherty (* 1973), US-amerikanischer Philosoph
 Michele Dougherty (* 1962), südafrikanische Physikerin
 Nick Dougherty (* 1982), englischer Profigolfer
 Patrick Dougherty (1931–2010), australischer römisch-katholischer Bischof
 Patrick Dougherty (Künstler) (* 1945), US-amerikanischer Künstler
 Proctor L. Dougherty (1873–1966), US-amerikanischer Politiker
 Randall Dougherty (* 1961), US-amerikanischer Mathematiker
 Richard Dougherty (1932–2016), amerikanischer Eishockeyspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dougherty (Georgia)
 Dougherty (Iowa)
 Dougherty (Kalifornien)
 Dougherty (Oklahoma)
 Dougherty (Pennsylvania)
 Dougherty (Floyd County, Texas)
 Dougherty (Rains County, Texas)

Sonstiges:

 Dougherty Island, eine Phantominsel
 Mount Dougherty, ein Berg der Queen Elizabeth Range in der Ross Dependency, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:

 Dougherty Auditorium, in Richmond, Missouri, ID-Nr. 82003158
 Dougherty Farmstead, in Duvall, Washington, ID-Nr. 86003846
 Dougherty-Prospect Heights Historic District, in Liberty, Missouri, ID-Nr. 00001605

Siehe auch:
 Docherty
 Doherty
 Daugherty